Соревнования двухместных экипажей в бобслее на зимних Олимпийских играх 1980 года прошли 15 и 16 февраля на санно-бобслейной трассе в Лейк-Плэсиде. В состязаниях приняли участие 20 команд из 11 стран, победитель определялся на основании четырёх заездов.

Победу с запасом в 1,57 секунды уверенно одержали швейцарцы Эрих Шерер и Йозеф Бенц, которые на предыдущих Играх взяли в данной дисциплине бронзу. На втором и третьем местах расположились восточногерманские экипажи во главе с пилотами Бернхардом Гермесхаузеном и Майнхардом Немером соответственно.

Медалисты

Соревнование

Ссылки 
 Bobsleigh at the 1980 Lake Placid Winter Games: Men's Two   — результаты соревнований на сайте Sports-Reference.com

Бобслей на зимних Олимпийских играх 1980